Ротари:

Персоналии 
 Ротари — король лангобардов в 636—652 годах, ранее герцог Брешии.
 Ротари, Пьетро — итальянский художник XVIII века, работавший в России.

См. также 
 Ротари Интернешнл — общественная организация, основанная в 1905 году, одним из направлений деятельности которой является благотворительность.